Се́льская честь ():

Художественные произведения
  — новелла Джованни Верги (1880).

Оперы
 Сельская честь — опера Пьетро Масканьи (1890).
  — опера Доменико Монлеоне.

Пьесы
  — пьеса Джованни Верги (1884), написанная им на основе собственной новеллы. Пьеса ставилась в театрах, на ней же основаны либретто опер Масканьи, Монлеоне и Гастальдона.

Фильмы
 Сельская честь (фильм 1910)
 
 
 
 
 
 
 Сельская честь (фильм 1996)